Elfriede Kurz ist der Name folgender Personen:

* Elfriede Kurz (Schönheitskönigin), österreichische Schönheitskönigin
 Elfriede Kurz (Kostümbildnerin), beteiligt an Lena Rais